Molotov může být:

 Vjačeslav Michajlovič Molotov (1890-1986) – sovětský ministr zahraničí, spolutvůrce paktu Ribbentrop–Molotov.
 Perm (město) se mezi lety 1940–1958 jmenovalo Molotov.
 Molotov (skupina) – mexická hiphopová hudební skupina.
 Molotovův koktejl – zápalná zbraň domácí výroby.
 Molotovův košík s chlebem – sovětská protipěchotní puma